Jùjú, een muziekvorm
 Juju (district), een district op het Fiji-eiland Rotuma
 Juju (geloofssysteem), een spiritueel geloofssysteem

Muziek
 JuJu (album)
 Juju (Duitse rapper)